Бацање диска у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 27. и 28. августа на стадиону Тегу.

Учествовале су све најбоље бацачице диска, Дени Самјуелс актуелна светска првакиња, и водећа у Дијамантској лиги 2011; Надин Милер; Кинескиња Ли Јанфенг са најбољим резултатом сезоне (67,98 м); олимпијска победница из Пекинга Стефани Браун Трафтон и другопласирана и трећепласирана са светског првенства 2009. Јарелис Бариос и Николета Грасу.
Недостајала је најбоља у протеклој сезони Сандра Перковић, која је била кажњена на шест месеци због допинга.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011. 
26. август 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Квалификације 
У квалификацијама су учествовале 24 такмичарке подељене у две групе по 12. Квалификациона норма за финале износи 62,00 метра (КВ) или 12 најбољих (кв).,,

Финале 
,,

Легенда: РС = Рекорд сезоне (најбољи резултат у сезони до почетка првества)

Референце

Спољашње везе 
 Резултати у бацању диска

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном